Nogometni klub "Crvena zvezda" (NK "Crvena zvezda"; Crvena zvezda; Crvena zvijezda; Crvena zvezda Obilićevo; Crvena zvezda Novo Obilićevo) je bio nogometni klub iz Zvonimirova, općina Suhopolje, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
NK "Crvena zvezda" je osnovana 1970. godine u tadašnjem Novom Obilićevu (često zvano i Obilićevo). Ime je dobila prema jednom od vodećih nogometnih klubova u Jugoslaviji - "Crvenoj zvezdi" iz Beograda.  Klub se pretežno natjecao u Općinskoj ligi Vitovitica, ali se sredinom 1970.-ih i početkom 1980.-ih godina natjecao i Međupodsaveznoj ligi Daruvar-Virovitica (kasnije Međuopćinskoj ligi Daruvar-Virovitica), te u Ligi ZO Bjelovar.  
Klub se početkom 1990.-ih godina gasi zbog ratnog stanja, a stanovništvo Novog Obilićeva - pretežno Srbi mijenjaju svoje kuće s Hrvatima s područja Srijema (naselja Kukujevci, Novi Slankamen, Stari Slankamen, Beška, Bezdan, Golubinci), koji se doseljavaju, te mjesto početkom 1990.-ih dobiva ime Zvonimirovo.

Uspjesi 
 Međuopćinska liga Virovitica-Đurđevac 
 prvak: 1978./79. 

 1. općinska liga / Općinska liga Virovitica 
 prvak: 1972./73.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Zvonimirovo

Vanjske poveznice

Izvori 
  ssr.org.rs, Aleksandar Trbović: Crvena zvezda (Novo Obilićevo) bila je simbol srpstva u zapadnoj Slavoniji, objavljeno 3. srpnja 2017., pristupljeno 30. srpnja 2021. 
  ssr.org.rs, Aleksandar Trbović: Crvena zvezda (Novo Obilićevo) bila je simbol srpstva u zapadnoj Slavoniji, objavljeno 3. srpnja 2017., wayback arhiva 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 124-125  
 

Nogometni klubovi u Virovitičko-podravskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi